Lohhof ist der Ortsname von:

 Lohhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lohhof (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lohhof (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lohhof (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Lohhof (Heuerßen), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Heuerßen und zeitweise Burganlage, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Lohhof (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Lohhof (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lohhof (Langenaltheim), Ortsteil der Gemeinde Langenaltheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Lohhof (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lohhof (Nersingen), Ortsteil der Gemeinde Nersingen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Lohhof (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lohhof (Nürnberg), Ortsteil der Stadt Nürnberg, Bayern
 Lohhof (Oberschneiding), Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lohhof (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Lohhof (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Lohhof (Uchte), Ortsteil der Gemeinde Uchte, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Lohhof (Unterschleißheim), Ortsteil der Stadt Unterschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Lohhof (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern